Osoby o tym nazwisku:
 Guy Bourdin – francuski fotograf, artysta
 Martial Bourdin – francuski anarchista
 Thierry Bourdin – francuski zapaśnik w stylu wolnym, olimpijczyk